Outro, conceito antropológico
O Outro, telenovela brasileira, com Francisco Cuoco
The Other, filme de terror (1972), traduzido em Portugal como O Outro

Ver também

Desambiguações de artes